Cанино — остановочный пункт Киевского направления МЖД, находящийся на территории Марушкинского поселения Новомосковского округа города Москвы на участке между остановочными пунктами Кокошкино и Крёкшино. Открыт 11 марта 2020 года. В будущем станет частью линии МЦД-4 «Железнодорожный — Апрелевка».
Несмотря на свое название, к одноимённой деревне Санино отношения не имеет и находится на территории Марушкинского поселения, на другой от деревни стороне реки Незнайка. Прямой пешеходной и автомобильной дороги в сторону деревни Санино и хутора Санино не имеет.

Описание 
Открытие состоялось 11 марта 2020 года с одной платформой и одним вестибюлем. Вторую платформу и еще один вестибюль планируется открыть в 2022 году.

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
МЦД-4
Железнодорожные станции и платформы Новомосковского административного округа